Салафізм є реформаторським рухом у сунітському ісламі, що виник у XIX столітті.  Назва походить від пропаганди повернення до традицій «благочестивих попередників» ( салафів), перших трьох поколінь мусульман, які, як вважають, є прикладом чистої форми ісламу. Ці покоління включають ісламського пророка Мухаммеда та його сподвижників, яких він сам навчав.

Салафітський іслам - це державна релігія Саудівської Аравії.

Історія 
Їхнє поширення розпочалося на початку 1990-х, коли кілька студентів-медиків з арабських країн почали ділитися привезеною літературою з місцевими єдиновірцями. З часом з літературою із Саудівської Аравії почали надходити і кошти. У 2001 році у селі Віліне було збудовано мечеть Алма-Тархан спонсором якої був громадянин Саудівської Аравії.

Після анексії Криму прихильники салафізму були змушені емігрувати до материкової України. Серед салафітів України - це кримські татари, вихідці з Дагестану, Чечні.

У місті Харків діє мусульманська релігійна громада "Сунна".